Terris  steht für:

 Terris die deutsche Bezeichnung von Tõrise, Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa

Terris ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Bernard de Terris (1908–1994), französischer Zisterzienserabt und Konzilsvater
 Ferdinand Terris (1824–1885), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 Sid Terris († 1974), US-amerikanischer Boxer